Víctor Amadeo de Saboya (Turín, 31 de octubre de 1743 - Turín, septiembre 1780) fue un miembro de la Casa de Saboya y 5° príncipe de Carignano. Era hermano de la asesinada María Teresa de Saboya-Carignano, princesa de Lamballe y abuelo del rey Carlos Alberto de Cerdeña.

Biografía 
Hijo de Luis Víctor de Saboya-Carignano y su esposa Cristina Enriqueta de Hesse-Rothenburg, fue el segundo hijo de la pareja y el varón mayor. Como línea masculina descendiente del duque de Saboya, era un príncipe de Saboya por nacimiento. Fue llamado así después de su primo el rey Víctor Amadeo III de Cerdeña. A la muerte de su padre, lo sucedió como príncipe de Carignano. Esperando encontrar la gloria militar, su tocayo lo creó teniente general del Ejército de Cerdeña. Su carrera se vio truncada por su muerte. 

Se convirtió en caballero de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación el 11 de abril de 1763, en relación con su nombramiento como Jefe del regimiento y la Brigada de marina y Teniente general de los ejércitos reales.

Murió en 1780 a los 36 años de edad. En 1786 fue trasladado a la Real Basílica de Superga en las afueras de Turín. El actual príncipe de Nápoles, Víctor Manuel de Saboya es un descendiente directo de la línea masculina.

Matrimonio y descendencia 

El 18 de octubre de 1768 en Oulx, Víctor Amadeo se casó con la princesa Josefina Teresa de Lorena, hija del príncipe Luis de Lorena-Brionne y Luisa de Rohan. La pareja tuvo un hijo que sucedió a Víctor Amadeo como príncipe de Carignano en 1780.
 Carlos Manuel de Saboya-Carignano (24 de octubre de 1770 -16 de agosto de 1800) se casó con la princesa María Cristina de Sajonia y tuvieron descendencia.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Príncipes de Saboya-Carignano
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Sepultados en la Basílica de Superga
Nacidos en Turín
Fallecidos en Turín
Nobles italianas del siglo XVIII